Отар Ираклиевич Джапаридзе (; род. 23 декабря 1987, Тбилиси) — грузинский фигурист, выступавший в танцах на льду. В паре с Эллисон Рид был участником Олимпийских игр (2010).

Джапаридзе совместно с Мариной Шельциной становился чемпионом Грузии 2004 года. В последующем его партнёршами являлись Екатерина Заикина, Изабелла Тобиас и Эллисон Рид. В 2011 году Отар завершил карьеру, но спустя один сезон вернулся в спорт. Он образовал пару с Ангелиной Телегиной, с которой участвовал в чемпионате Европы (2013, 2014) и мира (2014).

Карьера 
Его отец, Ираклий Джапаридзе, являлся президентом Федерации фигурного катания Грузии. Отар начал заниматься фигурным катанием в семь лет. До пятнадцати он был одиночником, а затем перешёл в танцы на льду. За свою карьеру в танцах он сменил довольно много партнёрш. Начинал выступать на международном уровне с Мариной Шельциной. В 2004 году они выигрывали национальный чемпионат Грузии и были двадцать первыми на чемпионате мира среди юниоров 2004.

С 2005 по 2007 год Отар выступал с Екатериной Заикиной, с которой тренировался в Москве у Людмилы и Алексея Горшковых. Наивысшим достижением пары было шестнадцатое место на чемпионате мира среди юниоров в 2007 году. В том же году Джапаридзе переехал в США, в группу Николая Морозова, где встал в пару с Изабеллой Тобиас. Вместе они выступали один сезон.

В 2009 году образовал пару с Эллисон Рид. Они тренировались под руководством Евгения Платова. На своём первом международном старте, Nebelhorn Trophy 2009, они заняли двенадцатое место. Тем самым пара завоевала одну квоту для сборной Грузии в танцах на льду на Олимпийские игры в Ванкувере. В январе 2010 года Рид было предоставлено грузинское гражданство, благодаря чему пара смогла представить страну на Играх, где они стали двадцать вторыми. На последовавшем вскоре чемпионате мира в Турине дуэт занял двадцать первое место.

В сезоне 2010/2011 пара завоевала серебро турнира Ice Challenge, а на крупных международных соревнованиях, таких как чемпионат Европы и мира, незначительно улучшила личный рекорд. По окончании сезона Рид перешла тренироваться в группу Галит Хайт, а Джапаридзе решил закончить карьеру фигуриста и заняться тренерской деятельностью. Но спутся один сезон он вернулся в танцы на льду, встав в пару с Ангелиной Телегиной. На Nebelhorn Trophy 2013, являвшимся олимпийской квалификацией, Джапаридзе и Телегиной не хватило чуть более одного балла до получения олимпийской квоты.

После завершения соревновательной карьеры стал тренером по фигурном катанию. Являлся одним из тренером Изабо Левито, помогая ей в совершенствовании навыком катания.

Программы 
(с А.Телегиной)

(с Э.Рид)

(с И.Тобиас)

(с Е.Зайкиной)

(с М.Шелтсиной)

Результаты

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 

Фигуристы Грузии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года